Финал Кубка Англии 1906 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1905/06. Он стал 35-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч прошёл 21 апреля 1906 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу в матче с минимальным счётом 1:0 одержал «Эвертон» благодаря голу Алекса Янга. Для «Эвертона» это была первая победа в Кубке Англии.

Матч

Обзор матча 
Обозреватели отметили, что матч был «скучным». На поле выделялся только правый крайний нападающий «Эвертона» Джек Шарп, который стал автором голевой передачи на Алекса Янга на 77-й минуте.

Отчёт о матче

Путь команд к финалу

Примечания

Ссылки 
 Обзор матча на сайте «Эвертона» 
 Отчёт о матче на сайте FA-Cupfinals.co.uk 
 Отчёт о матче на сайте 11v11.com 

1906
Кубок Англии 1906
Кубок Англии 1906
Футбол в Англии в сезоне 1905/1906
Футбол в Европе в 1906 году
События 21 апреля
Апрель 1906 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1906 год в Лондоне